Пьер Анри́ Дори́  (; , Вандея, Франция — , Сеул, Корея) — святой Римско-Католической Церкви, священник, миссионер, мученик, член католической миссионерской организации «Парижское Общество Заграничных Миссий».

Биография 
В 1862 году Пьер Анри Дори поступил учиться в семинарию. 14.06.1863 года продолжил своё теологическое образование в семинарии католической миссионерской организации «Парижское Общество Заграничных Миссий». 31.05.1864 года был рукоположен в священника, после чего его отправили на миссию в Корею.

В 1856 году для Католической Церкви в Корее был назначен епископ Симеон Франсуа Бернё, который прибыл в Корею с группой католических священников, чтобы проповедовать католицизм и заниматься пастырской деятельностью среди корейских католиков. Среди прибывших священников был и Пьер Анри Дори, который сразу же после прибытия стал изучать корейский язык. Занимался пастырской и миссионерской деятельностью в провинции Кёнгидо.

В конце восемнадцатого и до последней четверти девятнадцатого века в Корее были жестокие гонения на католиков, которым под угрозой смерти запрещалось открыто исповедовать свою веру. Миссионерам приходилось работать в условиях подполья. 7 марта 1866 года Пьер Анри Дори был арестован вместе с епископом Симеоном Франсуа Бернё и другими священниками. Пьер Анри Дори был казнён в Сеуле.

Прославление 

6 мая 1984 года Пьер Анри Дори был причислен к лику святых римским папой Иоанном Павлом II в группе 103 корейских мучеников. День памяти — 20 сентября.

Литература 

 Les Missions Etrangères. Trois siecles et demi d’histoire et d’aventure en Asie Editions Perrin, 2008, ISBN 978-2-262-02571-7
 J-M. Bouquet. Fleur de Vendée. Pierre-Henri Dorie.
 Chanoine Grelet. La Vendée mystique et rayonnante : Henri Dorie. 1967.
 Osservatore Romano. 1984 N° 19 p. 1-16
 Documentation Catholique. 1925 col.1186-1189. 1968 col.1743-1750. 1984 p. 615-618 et 1156—1157.
 Abbé Gabriel Prouteau. L'Église des Lucs-sur-Boulogne. Ses vitraux. Lussaud. Fontenay-le-Comte. 1946.

Ссылки 
 Краткий биографический очерк 
 Римский Мартиролог 

Католические святые
Христианские святые XIX века
Святые Франции
Святые Кореи
Католические миссионеры
103 корейских мученика
Члены Парижского общества заграничных миссий
Беатифицированные Павлом VI